ВАЗ-2115 (LADA Samara) — субкомпактный переднеприводной автомобиль с кузовом типа седан, разработанный Волжским автомобильным заводом. Автомобиль входит в линейку семейства LADA Samara.

ВАЗ-2115 был снят с производства в декабре 2012 года, в связи с появлением на рынке более нового, современного и безопасного седана Lada Granta.

Фотографии автомобиля

См. также 
 LADA Samara

Примечания

Ссылки